Roope Elimäki, född 18 juni 1993 i Luumäki, Södra Karelen, är en finsk ishockeyspelare som spelar för Kiekko-Vantaa i finska Mestis. Elimäkis moderklubb är Valkealan Kiekko (ValKi) från den finska staden Kouvola. Som ungdom spelade han med fr.a. Kookoo och Pelicans. Säsongen 2013/14 gjorde Elimäki debut i Mestis, den finska andraligan för Peliitat Heinola. Under många år spelade sedan Elimäki för antingen Peliitat Heinola eller Pelicans och lånades mellan klubbarna. Unde fem av dessa såsonger spelade Pelicans i SM-ligan vilket gör att Elimäki har spelat 171 matcher i ligan. Säsongen 2021/22 spelade Elimäki en säsong i Sverige för Nybro Vikings IF i Hockeyettan innan han återvände till Mestis och denna gång klubben Kiekko-Vantaa.

Klubbkarriär

Referenser 

Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare
Födda 1993
Levande personer
Män
Personer från Södra Karelen
Spelare i Kiekko-Vantaa
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Pelicans
Spelare i Peliitat Heinola